Wilhelming heißen folgende geographische Objekte:

 Wilhelming (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf im Landkreis Rosenheim, Oberbayern
 Wilhelming (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wilhelming (Gemeinde Münzkirchen), Ortschaft der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich